Les élections municipales québécoises de 2005 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Elles permettent de déterminer les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales de même que certains préfets. Ces élections sont les premières tenues en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités adoptée en 2001 par l'Assemblée nationale du Québec, qui instaure une nouvelle procédure prévoyant de tenir les élections de tous les postes municipaux dans toutes les municipalités la même journée.

Laurentides

Amherst

Arundel

Barkmere

Blainville

Bois-des-Filion

Boisbriand

Brébeuf

Brownsburg-Chatham

Chute-Saint-Philippe

Deux-Montagnes

Estérel

Ferme-Neuve

Gore

Grenville

Grenville-sur-la-Rouge

Harrington

Huberdeau

Ivry-sur-le-Lac

Kenneth Hague, conseiller #5, devient maire d'Ivry-sur-le-Lac  .

Kiamika

L'Ascension

La Conception

La Macaza

La Minerve

Labelle

Lac-des-Écorces

Lac-des-Seize-Îles

Lac-du-Cerf

Lac-Saguay

Lac-Saint-Paul

Lac-Supérieur

Robert Demarbre, conseiller #4, devient maire de Lac-Supérieur .

Lac-Tremblant-Nord

Lachute

Lantier

Lorraine

Mille-Isles

Mirabel

Mont-Laurier

Mont-Saint-Michel

Mont-Tremblant

Montcalm

Morin-Heights

Nomination au poste de maire le .
Élection par acclamation de Normand Marier au poste de maire et de Max Dufour au poste de conseiller #2.
 Nécessaire en raison du décès du maire Michel Plante en .
 Élection de Timothy Watchorn, conseiller #5, au poste de maire par les membres du conseil municipal.

Nominingue

Notre-Dame-de-Pontmain

Notre-Dame-du-Laus

Oka

Piedmont

Pointe-Calumet

Prévost

Rivière-Rouge

Rosemère

Saint-Adolphe-d'Howard

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

Saint-André-d'Argenteuil

Saint-Colomban

Saint-Eustache

Nomination au poste de maire le .
Organisée en raison de la nomination du maire Claude Carignan au Sénat du Canada pour la division Mille Isles le .
Élection par acclamation au sein du conseil de Pierre Charron, conseiller du district Clair Matin.

Saint-Faustin–Lac-Carré

Saint-Hippolyte

Saint-Jérôme

Saint-Joseph-du-Lac

Saint-Placide

Saint-Sauveur

Sainte-Adèle

Élection partielle au poste de maire le .
Déclenchée en raison de la démission du maire Jean-Paul Cardinal en 2007.
Marlène Houle, conseillère #6, assurera les fonctions de mairesse à titre de mairesse-suppléante jusqu'à la tenue des élections partielle.
Élection de Claude Descôteaux, président du conseil d'administration de l'Association des restaurateurs du Québec (ARQ) de 2003 à 2006 et président ex-officio de 2007 à 2008.

Sainte-Agathe-des-Monts

Sainte-Anne-des-Lacs

Sainte-Anne-des-Plaines

Sainte-Anne-du-Lac

Sainte-Lucie-des-Laurentides

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Sainte-Sophie

Sainte-Thérèse

Val-David

Val-des-Lacs

Val-Morin

Wentworth

Wentworth-Nord

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec
 Chiffrier des résultats - MAMOT

Résultat, Laurentides
Histoire des Laurentides (région administrative)
 Résultats